Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Rolex Paris Masters 2020 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 31. Oktober und 1. November 2020 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Paris